St. Francis Xavier Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Francis Xavier Church (Maryland), ID-Nr. 75000884
 St. Francis Xavier Church (Montana), ID-Nr. 82003176
 St. Francis Xavier Church (Ohio), ID-Nr. 80003087
 St. Francis Xavier Church (West Virginia), ID-Nr. 78002813